Indonesië
 Adiwerna (onderdistrict) een onderdistrict in het regentschap Tegal, Midden-Java, Indonesië. 
 Adiwerna (plaats), een plaats en bestuurslaag in het onderdistrict Adiwerna, regentschap Tegal, Midden-Java, Indonesië.